Trnávka est un toponyme qui peut désigner :

Trnávka, un village du district de Trebišov, dans la région de Košice ;
 Trnávka, un village du district de Dunajská Streda, dans la région de Trnava.

Trnávka, une commune du district de Pardubice, dans la région de Pardubice ;
 Trnávka, une commune du district de Nový Jičín, dans la région de Moravie-Silésie ;
 Městečko Trnávka, une commune du district de Svitavy, dans la région de Hradec Králové.

Homonymie de localités en  Tchéquie